

Patropnyme 

 , joueur britannique de badminton 
 Simon Callow

Toponyme 

 Callow, paroisse civile et village du Derbyshire, en Angleterre.